Либор Прохазка (; 25 апреля 1974, Влашим, Чехословакия) — чехословацкий и чешский хоккеист, защитник. Олимпийский чемпион 1998 года; чемпион мира 1999 года.

Игровая карьера

Клубная карьера 
Либор Прохазка родился во Влашиме, где и начал заниматься хоккеем. В 14 лет переехал в Кладно. В 17 лет он дебютировал в Чехословавцкой экстралиге. В 1994 году в составе «Кладно» Прохазка выиграл бронзу Чешской экстралиги.

В 1993 году на драфте НХЛ «Сент-Луис Блюз» выбрал Прохазку в десятом раунде. В том же году он участвовал в тренировочном лагере команды, но контракт с ним так и не был подписан. В сезоне 1999/00 Прохазка выступал за фарм-клуб «Сент-Луиса» в АХЛ «Вустер АйсКэтс».

В 2006 году Прохазка перешёл в шведский «Шеллефтео» и помог клубу выйти в Шведскую элитную серию. В сезоне 2007/08 Прохазка перешёл в другой шведский клуб из Аллсвенскан, «Лександ», но повторить успех «Шеллефтео» не смог.

В сборной 
В составе юниорской сборной Чехословакии Прохазка стал чемпионом Европы в 1992 году.

За сборную Чехии Прохазка провёл 99 матчей. В 1998 году он был в составе сборной на Олимпиаде в Нагано, но не сыграл там ни одного матча. Тем не менее, Прохазка стал олимпийским чемпионом. На чемпионате мира 1999 года Прохазка вместе со сборной Чехии выиграл золотые медали.

Достижения

Командные 
Чешская экстралига

Аллсвенскан

Международные

 Список достижений приведён по данным сайтов Eliteprospects.com и HCsparta.cz.

Примечания 

Хоккеисты Чехословакии
Хоккеисты Чехии
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Рытиржи Кладно»
Игроки ХК АИК
Игроки ХК «Оцеларжи»
Игроки «Вустер АйсКэтс»
Игроки ХК «Энергия» Карловы Вары
Игроки ХК «Спарта» Прага
Игроки ХК «Шкода»
Игроки ХК «Шеллефтео»
Игроки ХК «Лександ»
Игроки ХК «Бероунсти Медведи»
Игроки ХК «Писек»
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от Чехии